TDM steht als Abkürzung für:

 Digidesign TDM Technologie, eine von Digidesign entwickelte Busstruktur für Pro Tools TDM-Systeme
 Team Death Match, ein Spielmodus in Computerspielen, siehe Spielmodus (Computerspiel) #Team-Deathmatch
 Technical Death Metal, eine Stilrichtung des Metal
 Teledifusão de Macau, ein Fernseh-Netzwerk in Macau, China
 Tentera Darat Malaysia, siehe Malaysisches Heer
 The Dark Mod, ein Computerspiel
 Therapeutic drug monitoring, siehe Drug Monitoring
 Time Division Multiplex, ein Zeitmultiplexverfahren, siehe Multiplexverfahren #Zeitmultiplexverfahren (TDMA)
 Treffen deutschsprachiger Muslime, siehe Haus des Islam (Verein) #Treffen deutschsprachiger Muslime
 Yamaha TDM, eine Motorrad-Modellreihe von Yamaha

Abkürzung